Esistono due comuni francesi con questo nome

Avèze – Gard
Avèze – Puy-de-Dôme